Gwardia Imperialna to specjalna jednostka wojskowa ze świata Gwiezdnych wojen. Składała się z najlepiej wyszkolonych szturmowców i służyła Imperatorowi jako straż przyboczna. .

Postaci te zostały wprowadzone w filmie Powrót Jedi, jednak zgodnie z wewnętrzną chronologią świata Gwiezdnych wojen pojawiają się po raz pierwszy w Zemście Sithów

Historia 
Gwardia została stworzona przez Palpatine’a podczas przygotowań do przekształcenia Republiki w Imperium Galaktyczne na gruncie istniejącej i podległej mu straży senackiej. Przez ponad dwie dekady służyła mu jako ochrona oraz oddział do zadań specjalnych, udaremniła między innymi zamach stanu przeprowadzony przez dostojników imperialnych. Duża część Gwardzistów zginęła na pokładzie drugiej Gwiazdy Śmierci, a większość pozostałych - podczas zniszczenia Eclipse, okrętu flagowego odrodzonego Imperatora. Garstka pozostałych przy życiu wojowników została zgładzona w zasadzce przez siły zdrajcy Carnora Jaxa - ocalał jedynie Kir Kanos.

Rekrutacja i trening 
Prawdopodobnie pierwsi gwardziści byli klonami. Kolejne nabory przeprowadzano jednak przede wszystkim z szeregów szturmowców. Zasadą było, że każdy gwardzista co maksymalnie kilka lat był przydzielany na kilka do kilkunastu miesięcy do oddziałów bojowych, dzięki czemu Gwardia Imperialna utrzymywała stały, wysoki poziom nie tylko wyszkolenia, ale i doświadczenia na polu bitwy.

Akademia treningowa gwardzistów znajdowała się na Yinchorrze, gdzie nauczycielem był Ved Kennede. Kandydaci szkolili się tam wszechstronnie, jednak szczególny nacisk kładziono na umiejętności walki wręcz. W ramach każdego naboru wybierano czterech najlepszych gwardzistów, którzy stawali wobec ostatecznej próby - przechodziło ją dwóch, którzy zostawali uznani za godnych włączenia w szeregi Gwardii.

Gwardziści posiadali swój tajny język, którego używali do porozumiewania się podczas walki.

Strój i wyposażenie 
Podczas pełnienia służby jako straż przyboczna Imperatora, Gwardziści ubrani byli w czerwone szaty i hełmy oraz wyposażeni w piki mocy. W jednostkach liniowych dysponowali standardowym wyposażeniem szturmowców.

W akademii uczniowie nosili szaty podobne do tych, które mieli „pełnoprawni” Gwardziści, występujące w czterech kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym.

Znani Gwardziści 
Carnor Jax – Niedoszły Mroczny Lord, był szkolony przez Veda Kennedego. Został zabity przez Kir Kanosa.

Kir Kanos – Po ucieczce z Yinchoru poprzysiągł sobie, że zabije zdrajcę, Carnora Jaxa. Po jego zabiciu został łowcą nagród.

Burr Danid – Zabity przez Vadera w pojedynku. Chciał pokazać swoją siłę i zręczność.

Alum Frost – Został wybrany jako jeden z 4 najlepszych uczniów. Zabity przez Carnora Jaxa.

Kile Hannad – Po zebraniu ostatnich żywych Gwardzistów został zaatakowany przez Carnora Jaxa, zdrajcę dowodzącego oddziałem szturmowców. Dzięki niemu Kir Kanos mógł uciec z Yinchoru.

Ved Kennede – Palpatine mianował go głównym instruktorem w placówce szkoleniowej na Yinchorze. Przeszkolił między innymi Kanosa oraz Jaxa. Zginął w ataku Carnora na Yinchorze.

Lemmet Tauk – Walczył w ostatecznej próbie z Kir Kanosem. Został trafiony przez przyjaciela w brzuch.

Organizacje ze świata Gwiezdnych wojen